Il doppio femminile del torneo di tennis NASDAQ-100 Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Liezel Huber e Magdalena Maleeva che hanno battuto in finale Shinobu Asagoe e Nana Miyagi 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (quarti di finale)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Kim Clijsters /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Elena Bovina /  Rennae Stubbs (primo turno)

 Daniela Hantuchová /  Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Elena Dement'eva /  Anna Kurnikova (primo turno)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (secondo turno)
 Jelena Dokić /  Nadia Petrova (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

NASDAQ-100 Open 2003